Mas Sobiràs: mas del municipi d'Ordis (Alt Empordà)
 Mas Sobiràs: mas del municipi de Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà)
 Mas Sobiràs: mas del municipi d'Olot (Garrotxa)